Fernando Torres puede referirse a:

 Fernando Torres y Portugal (15??-1592), noble español, virrey del Perú.
 Fernando Torres Martínez (1878-1931), militar español.
 Fernando Torres (1927-2004) actor y director brasileño, esposo de Fernanda Montenegro y padre de Fernanda Torres y Claudio Torres.
 Fernando Torres (1984-), futbolista español.
 Estadio Fernando Torres, estadio de fútbol situado en Fuenlabrada, España.